Sankanje na Zimskih olimpijskih igrah 1972.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

1972
Športi Zimskih olimpijskih iger 1972